Джастин Лонг (; род. 2 июня 1978, Фэрфилд, Коннектикут, США) — американский киноактёр.

Биография 
Его отец Джеймс Лонг — профессор философии, мать Венди Лесняк — актриса, которая работала в основном в театре. По окончании школы () в Фэрфилде Лонг продолжил обучение в колледже Вассара (), который готовит лучших комедийных актёров, и был в составе комедийной группы колледжа (). До того, как впервые сняться в коммерческом фильме, играл в любительских картинах своих друзей. Снимался в фильме ужасов «Джиперс Криперс». Много снимается в комедиях. Известен по роли компьютера Mac в коротких рекламных видеороликах «Get a Mac».

Личная жизнь 
Был в отношениях с актрисой Дрю Бэрримор, с которой расстался в июле 2008 года. С 2013 года Лонг встречался с Амандой Сейфрид, в 2015 году пара рассталась. С 2016 года Джастин встречается с вокалисткой синти-поп-группы Chvrches Лорен Мэйберри.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Cast of Hollywood stars perform live reading of Mueller report

Выпускники Подготовительной школы колледжа Фэрфилда
Преподаватели Университета Святейшего Сердца
Выпускники Колледжа Вассара